II Sonata fortepianowa (Chopin)
 II Sonata fortepianowa (KV 280) (Mozarta)
 II Sonata fortepianowa (Rachmaninow)
 II Sonata fortepianowa Beethovena

Zobacz też